Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mosè Navarra che ha battuto in finale Alberto Martín 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 John van Lottum (primo turno)
 Alberto Martín (finale)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Markus Hipfl (semifinali)

 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Mosè Navarra (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1999